Барчуков — фамилия; имеет женскую форму Барчукова.
 Барчуков, Владимир Валерьевич (род. 1984) — заслуженный мастер спорта России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины).
 Барчуков, Иван Михайлович (1912—1964) — советский государственный и партийный деятель.